Institut du Radium steht für:

 Institut du Radium, französisches Radium-Institut in Paris, siehe Marie Curie #Das Radium-Institut Paris
 Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, polnisches Radium-Institut in Warschau